Opslaget Gallup kan henvise til:
 George Horace Gallup – amerikansk statistiker, der udviklede Gallup-undersøgelsen
 Gallup (amerikansk firma) – amerikansk analyseinstitut med afdelinger i mange lange, grundlagt af George Gallup (tidligere også kaldt The Gallup Organization)
 TNS Gallup – dansk analyseinstitut
 Gallup International Association – International gruppe af analyseinstitutter, hjemmehørende i Schweiz.
 Meningsmåling – kan også (uformelt) kaldes for en Gallup-måling, uanset om virksomheden Gallup står bag
 Gallup (New Mexico) – amerikansk by i delstaten New Mexico